Александар Атанасиевич (, родился 4 сентября 1991 в Белграде) — сербский волейболист, диагональный клуба «Скра» и сборной Сербии, чемпион Европы 2011 года.

Карьера 
Воспитанник школы белградского «Партизана», в котором выступал с 2009 по 2011 годы.

В 2011 году перешёл в польский клуб «Скра» из Белхатува. В том же году дебютировал в сборной Сербии, выиграв чемпионат Европы 2011 года и пробившись на Олимпиаду 2012 года. В сезоне 2011/12 с клубом стал вице-чемпионом Польши, выиграл Кубок Польши и дошёл до финала Лиги чемпионов, проиграв только российскому «Зениту».

В 2013 году перешел в итальянскую «Перуджу», в составе которой дважды стал вице-чемпионом Италии (2013/14, 2015/16) и финалистом Кубка Италии 2014.

В составе сборной Сербии выиграл чемпионат Европы в 2011 году и дважды становился бронзовым призером (2013, 2017). Также стал вице-чемпионом Мировой лиги в 2015 году, войдя в символическую сборную турнира. В 2016 году стал победителем Мировой лиги, но не принимал участия в «Финале шести» в Кракове из-за травмы.

Примечания

Ссылки 
 Highlights (movie)
 Профиль на сайте ФИБВ
 Профиль на сайте клуба «Скра»

Волейболисты Сербии
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ВК «Партизан» Белград
Игроки ВК «Скра»
Игроки ВК «Перуджа»